Montils ist der Name folgender Orte:

 Montils (Charente-Maritime), Gemeinde im Département Charente-Maritime, Frankreich

Montils steht für:

 Montils (Rebsorte), Rebsorte
 Montils-lez-Tours, früherer Name für das Schloss Plessis-lès-Tours in La Riche, Département Indre-et-Loire, Frankreich